Vilela (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Vilela (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Vilela (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
 Vilela (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso